John Hervey (baron)
 John Hervey (marakiz)
 John Hervey (hrabia)